Seminole kan syfta på: 

 Seminole (indianstam) – en indianstam från Florida delvis förflyttad till Oklahoma
 Seminole, Florida – en stad i Florida
 Seminole, Oklahoma – en stad i Oklahoma
 Seminole, Texas – en stad i Texas

Se även
Seminole County